Biały Dunajec může být:

 Biely Dunajec (obec) – obec v Malopolském vojvodství v Polsku
 Bílý Dunajec – říčka v Malopolském vojvodství v Polsku, zdrojnice Dunajce